Il y a eu plusieurs princes de la maison de Lorraine prénommés Thierry :
 des ducs de Lorraine :
 Thierry I (965-1027), duc de Lorraine 
 Thierry II († 1115), duc de Lorraine 
des descendants :
Thierry le Diable dit d'Enfer († av. 1244), seigneur d'Autigny, fils de Ferry  de Lorraine
 un comte de Flandre :
 Thierry d'Alsace (1099-1168), fils de Thierry II duc de Lorraine
 un ecclésiastique :
 Thierry I de Metz,  évêque de Metz
 Thierry II de Luxembourg, aussi nommé Thierry II de Lorraine,  évêque de Metz
 Thierry III de Bar,  évêque de Metz.
Thierry IV de Lorraine,  évêque de Metz
Maison de Lorraine